C6H8 – formula molecolare dell'1,3-cicloesadiene
C6H8 – formula molecolare dell'1,4-cicloesadiene

Formule molecolari